Noss kan avse

 Noss, England – i Devon
 Noss, Highland – en ort i Highland, Skottland
 Noss (mytologisk gestalt) – är en gestalt inom nordisk mytologi
 Noss, Shetland Mainland – en ort i Shetlandsöarna, Skottland
 Noss – ett företag, se Kadent Noss
 Isle of Noss – är en ö inom Shetlandsöarna, Skottland
 Noss Mayo – en ort i Devon, England